Reisinger János (1784–1852) orvos-sebészdoktor, császári és király tanácsos, egyetemi tanár
 Reisinger János (1802–1868) bölcseleti doktor, királyi tanácsos, piarista áldozópap és egyetemi tanár
 Reisinger János (1954) irodalomtörténész